Хорхе Гарсія ():
 Хорхе Альберто Гарсія ( 1956) — аргентинський футболіст, гравець «Росаріо Сентраль» (1975—1981) та «Рівер Плейт» (1981—1984).
 Хорхе Гарсія Торре ( 1984) — іспанський футболіст, гравець «Спортінга» (Хіхон) (2005—2011).
 Хорхе Адріан Гарсія ( 1986) — уругвайський футболіст, гравець «Данубіо» (2004—2010) та збірної Уругваю.
 Хорхе Гарсія Уртадо ( 1998) — нікарагуанський футболіст, учасник Золотого кубка КОНКАКАФ 2017.
 Хорхе Гарсія ( 1988) — кубинський спортсмен-веслувальник, що спеціалізується на байдарковому спринті
 Хорхе Гарсія ( 1973) — американський актор і комік

Сторінки зі списками однофамільців-тезок